Неаполь — топоним.
 Неаполь — город в Италии.
 Неаполь — провинция в Италии.
 Неаполь, или Кавала, — город на северо-востоке Греции, упоминаемый в книге Деяния святых апостолов.
 Герцогство Неаполь — фактически независимое государство в VII—XII веках.
 Королевство Неаполь — государство в Южной Италии в 1282—1816 годах.
 Неаполь Скифский — столица позднескифского государства (III век до н. э. — III век н. э.)
 «Неаполь» — балет Августа Бурнонвиля (1842)

См. также 
 Наполи (значения)
 Неаполис